Ciudad Deportivo de Valdebebas, kortweg Valdebebas, is een sportpark net buiten de stad Madrid. Op Ciudad Deportivo de Valdebebas worden de wedstrijden gespeeld van het tweede elftal, het vrouwenelftal en de jeugd van Real Madrid CF. Het eerste elftal van Real Madrid traint ook op Valdebebas.

Op Valdebebas is ook het stadion van Real Madrid Castilla te vinden, Estadio Alfredo Di Stéfano, vernoemd naar de erevoorzitter en clublegende Alfredo Di Stéfano. Het sportpark bestaat verder uit 11 velden, waarvan een aantal kunstgrasvelden.

Voetbalstadion in Spanje
Sportaccommodatie in Madrid